Medina steht für:
 Medina (Name), weiblicher Vorname und Familienname
 Medina (Sängerin) (* 1982), Künstlername einer dänischen Sängerin
 Medina (Stadtteil), die Altstadt arabischer, meist nordafrikanischer Städte
 Medina (Schiff), ein Passagierschiff der britischen Peninsular and Oriental Steam Navigation Company
 Medina (Rebsorte), eine Rebsorte
 Medina (Spiel), ein Gesellschaftsspiel

Flüsse:
 Medina River, Fluss in Texas, USA
 River Medina, Fluss auf der Isle of Wight, England 

Medina (von arabisch „Madīna“ für „Stadt“) steht für folgende Orte:
 Medina, Stadt in Saudi-Arabien
 Medina (Australien), ein Vorort von Perth
 Medina (Brasilien), eine Kleinstadt im Bundesstaat Minas Gerais
 Medina (Kolumbien), eine Gemeinde in Cundinamarca
 Medina (Misamis Oriental), eine Stadtgemeinde auf den Philippinen
 Médina (Dakar), Stadtbezirk von Dakar in Senegal
 Medina (Ungarn), eine Gemeinde im Komitat Tolna
 Spanien:
 Medina Azahara
 Medina del Campo
 Medina de Pomar
 Medina de Rioseco
 Medina-Sidonia
 Vereinigte Staaten:
 Medina (Minnesota)
 Medina (New York)
 Medina (North Dakota)
 Medina (Ohio)
 Medina County (Ohio)
 Medina (Tennessee)
 Medina (Texas)
 Medina County (Texas)
 Medina (Washington)
 Medina (Wisconsin), im Outagamie County
 Medina (Town), Town(ship) im Dane County, Wisconsin

MEDINA steht für:
 MEDINA (Software), einen Prozessor für FEM-Simulationsrechnungen von T-Systems

Siehe auch:
 Madina, eine Alternativschreibweise von Medina
 Mdina
 Medina Peaks, Gebirge im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Medina, Berg im Grahamland, Antarktika
 Médina Yoro Foulah, Stadt im Senegal
 Medinawurm

Abkürzung